Mauelermühle steht für:

 Mauelermühle (Plütscheid), Weiler der Ortsgemeinde Plütscheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Mauelermühle (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis